Partit del Treball del Japó, partit polític del Japó
 Partit dels Treballadors de Jamaica, partit polític de Jamaica
 Protiv Teroristička Jedinica, forces especials antiterroristes de Sèrbia
 Policía Técnico Judicial, cos de policia històric de Veneçuela
 Paul Tudor Jones, multimilionari i filantrop dels Estats Units
 Passenger Train Journal, revista especialitzada en transport ferroviari dels Estats Units
 Physical Therapy Journal, revista científica especialitzada en fisioteràpia